Kuban kan avse: 

 Kuban, Ryssland – ett geografiskt område i södra Ryssland
 Kuban (flod) – en rysk flod
 Kuban oblast – ett oblast i Kejsardömet Ryssland, 1860–1918
 FK Kuban Krasnodar – en rysk fotbollsklubb
 Kubankosacker – se Kosacker (se även Zaporogiska Sitj)
 Kuban – en person från Kuba